Almaty steht für:

 Almaty, Stadt in Kasachstan
 Almaty (Gebiet), Verwaltungseinheit in Kasachstan
 Almaty (Astana), Stadtbezirk der kasachischen Hauptstadt Astana